Samb ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Djiby Samb (* 1993), mauretanischer Fußballspieler
 Issa Samb (1945–2017), senegalesischer bildender Künstler, Schriftsteller, Schauspieler und Philosoph
 N'Diaga Samb (* 1966), senegalesischer Dame-Spieler
 Sylvestre Simon Samb (* 1969), senegalesischer Schriftsteller